Allsvenskan (2006) była 82. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 1 kwietnia, a zakończyła się 5 listopada. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast 12. zespół zagrał w barażach. Tytułu nie obroniła drużyna Djurgårdens IF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół IF Elfsborg. Tytuł króla strzelców zdobył Ari da Silva Ferreira, który w barwach Kalmar FF strzelił 15 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

2006 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2006 w Szwecji